Papa Giovanni XIII – papa della Chiesa cattolica
Papa Giovanni XIII di Alessandria – papa della Chiesa ortodossa copta
Giovanni XIII di Costantinopoli – patriarca ecumenico di Costantinopoli